Натуральне число 123
 123 рік до нашої ери
 123 рік нашої ери